Cervera bezeichnet:
 Cervera, die Hauptstadt eines spanischen Landkreises in Katalonien
 Cervera de la Cañada, Gemeinde in Aragonien in Spanien
 Cervera de la Marenda, der katalanische Name der Gemeinde Cerbère in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées in Frankreich
 Almirante Cervera (1925), einen Leichten Kreuzer der spanischen Marine

Cervera ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Cervera (* 1947), spanischer Autor
 Álvaro Cervera (* 1965), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Ángel Martínez Cervera (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Antoni Ignasi Cervera (1825–1860), spanischer Journalist, Autor, Verleger und Führer der Arbeiterbewegung in Spanien
 Carmen Cervera (* 1943), spanische Kunstsammlerin
 Elvira Cervera (1923–2013), kubanische Schauspielerin
 José María Cervera Lloret (1910–2002), spanischer Komponist, Musikpädagoge und Dirigent
 Marçal Cervera (1928–2019), katalanischer Cellist
 Montserrat Cervera i Millet (* 1927), katalanische Violinistin und Musikpädagogin
 Pascual Cervera (1839–1909), spanischer Admiral

Siehe auch:
 Cervara